1969 Голяма награда на Мексико е 7-о за Голямата награда на Мексико и единадесети кръг от сезон 1969 във Формула 1, провежда се на 19 октомври 1969 година на пистата Ерманос Родригес, Мексико сити, Мексико.

Класиране

Класирането след състезанието 

 Генерално класиране при пилотите

 Генерално класиране при конструкторите

Източници 
 

Голяма награда на Мексико